

Села 
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Апостолівська міська громада (в минулому — Апостолівський район
 Михайлівка — Дніпропетровська область, Криворізький район, Софіївська селищна громада (в минулому — Софіївський район)